Maria Gonzaga lub Maria z Mantui (29 lipca 1609 – 14 sierpnia 1660) – włoska księżniczka z rodu Gonzagów., regentka Mantui.

Maria była najstarszą córką Franciszka IV, księcia Mantui i Montferratu oraz Małgorzaty Sabaudzkiej (1589–1655), córki księcia Sabaudii Karola Emanuela I i infantki Katarzyny.

Ojciec Marii zmarł w 1612, gdy Maria miała zaledwie trzy lata, a następcami na tronie Mantui zostali jego dwaj bracia, którzy nie mieli potomstwa. Sprawiło to, że w 1627 Maria wraz z mężem Karolem II odziedziczyli oba księstwa. Maria była już księżną Montferratu od 1612. Doprowadziło to do wojny o sukcesję mantuańską, w wyniku której po śmierci Karola II w 1631 księciem Mantui został ojciec Karola – Karol I Gonzaga.

Maria i Karol mieli dwoje dzieci:
 Karola III (3 października 1629 – 14 sierpnia 1665) – księcia Mantui, męża arcyksiężniczki Izabeli Klary;
 Eleonorę (18 listopada 1630 – 6 grudnia 1686) – żonę Ferdynanda III Habsburga cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego.

Maria sprawowała regencję w imieniu swojego syna Karola III do 1647 roku. Zmarła w 1660 roku w wieku 51 lat.

Przodkowie

Linki zewnętrzne 
  Genealogy.euweb.cz: Gonzagowie

Gonzagowie
Urodzeni w 1609
Zmarli w 1660